Städtischer Wasserturm steht für:

 Städtischer Wasserturm Hagenow
 Städtischer Wasserturm am Pfaffenhaus, offizieller Name des Atadösken in Uellendahl-Katernberg, Wuppertal